Les  forment une tribu éteinte et fossile de Félidés de la sous-famille des Machairodontinae. On les trouve sur toute la planète, du Miocène jusqu'au Pléistocène, d'environ 10,3 millions d'années à  avant le présent.

Description 
Les espèces de cette tribu sont toutes des félins à dents de sabre, ce qui signifie qu'ils ont des canines supérieures surdimensionnées et des corps trapus et musclés.

Extinction 
La tribu des Smilodontini a disparu il y a seulement , avec l'extinction de Smilodon fatalis et de Smilodon populator en Amérique du Nord.

Liste des genres et espèces 
En plus du genre Smilodon, il existe quatre autres genres de Smilodontini. Le plus ancien genre de la tribu est Promegantereon, jadis considéré comme une espèce de Paramachaerodus.

Phylogénie

Bibliographie

Liens externes

Notes et références 

Machairodontinae
Carnivore du Pléistocène
Carnivore du Pliocène
Carnivore du Miocène
Tribu de carnivores (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1929